Меттер () может означать:
 Меттер () — река в Германии.
 Меттер, Израиль Моисеевич (1909—1996) — советский писатель, прозаик и сценарист, педагог.
 Меттер, Иммануил (1878—1941) — российский дирижёр, работавший в Китае и Японии.